Abdul Razak ist der Name folgender Personen:

* Abdul Razak (Politiker) (1922–1976), malaysischer Politiker
 Abdul Razak (Fußballspieler, 1961) (* 1961), ghanaischer Fußballspieler und -trainer
 Abdul Razak (Fußballspieler, 1980) (* 1980), ghanaischer Fußballspieler 
 Abdul Razak (Fußballspieler, 1992) (* 1992), ivorischer Fußballspieler

Abdul Razak ist der Familienname folgender Personen:
 Fiston Abdul Razak (* 1991), burundischer Fußballspieler
 Ahmed Deedat Abdul Razak (* 1995), malaysischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Abdulrazak
 Abdul Radzak
 Razak Nuhu (* 1991), ghanaischer Fußballspieler, vollständiger Name Abdul Razak Nuhu